Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Abigail :
 le , un brûlot de 4 canons, commandé en 1666 ;
 le , un cotre de 3 canons, capturé aux danois par le  en 1812, vendu en 1814.

Abigail